Владимир Иванович Ненароков (4 января 1880, Москва — 13 декабря 1953, Ашхабад) — российский, потом советский шахматист, шахматный теоретик, мастер спорта СССР (1923), международный мастер (1950), четырёхкратный чемпион Москвы (1900, 1908, 1922 и 1924).

Автор шахматных книг.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Заслуженные мастера спорта СССР
Международные мастера по шахматам
Чемпионы Москвы по шахматам